Zeleneč (okres Praha-východ), een gemeente in Tsjechië
 Zeleneč (okres Trnava), een gemeente in Slowakije